Le Championnat du Portugal de football 1968-1969 est la  de la compétition qui voit le sacre du Benfica.

Classement 

|}

1968-1969
Championnat Portugal Football 1968-1969 D1
Championnat Portugal Football 1968-1969 D1
Portugal
Portugal